Slovo 1. liga má několik významů.
 1. česká fotbalová liga – nejvyšší fotbalová soutěž v Česku,
 1. česká hokejová liga – druhá nejvyšší hokejová soutěž v Česku,
 1. baseballová liga – druhá nejvyšší baseballová soutěž v Česku,